Grzegorz Pawlak (ur. 1961) – polski aktor teatralny i głosowy
 Grzegorz Pawlak (ur. 1965) – polski inżynier informatyk, doktor habilitowany nauk technicznych
 Grzegorz Pawlak (ur. 1973) – polski artysta fotograf